Stefano Agostini peut désigner :
 Stefano Agostini (1614-1683), cardinal italien, créé par le pape Innocent XI en 1681 ;
 Stefano Agostini (1989-), coureur cycliste italien.